Een Pologne, Trzebaw peut désigner :
 Trzebaw, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Trzebaw, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.